Vinicius (ursprünglich ein römischer Gentilname) oder Vinícius (portugiesische Schreibweise) ist der Name folgender Personen:
 Lucius Vinicius Pius, römischer Offizier (Kaiserzeit) 

 Publius Vinicius, römischer Politiker
 Titus Vinicius Iulianus, römischer Suffektkonsul 80

Unter dem Namen Vinícius sind folgende Personen bekannt
 Vinícius Bergantin (* 1980), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Hannover 96)
 Vinícius Goes Barbosa de Souza (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Vinícius Santos Silva (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Vinícius Júnior (* 2000), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Vinícius (* 1995), brasilianischer Fußballspieler

Vinicius bezeichnet außerdem:
 Vinicius, offizielles Maskottchen der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro

Siehe auch:
 Vinicio